Veduti (Lieven Cruyl), album met Romeinse vedutes
Martino Veduti, 1894–1972, Italiaans militair